Amerikai Egyesült Államok
 Boulevard Park, a Kalifornia állambeli Sacramento városrésze
 Boulevard Park, baseballpálya a Massachusetts állambeli Worcesterben
 Boulevard Park, statisztikai település Washington államban